Osoby o tym nazwisku:
 Django Reinhardt – francuski gitarzysta i kompozytor
 Max Reinhardt – austriacki reżyser teatralny i aktor
 Wolfgang Reinhardt – niemiecki lekkoatleta

Zobacz też:
 Einsatz Reinhardt – kryptonim akcji zagłady Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego